

1820-1899

1900-1950

 Industrie
Secolul al XIX-lea
 Primul Război Mondial
Al Doilea Război Mondial